Sousloví Svatá Kateřina může označovat následující osoby nebo místa:

Světice:
 Kateřina Alexandrijská – nejznámější světice z prvních staletí křesťanství, s atributem kola
 Kateřina Sienská (1347–1380) – italská řeholnice a mystička
 Kateřina Švédská (1322–1381) – dcera svaté Brigity Švédské
 Kateřina z Ricci (1522–1590) – italská dominikánka
 Svatá Kateřina z Boloně (1413–1463) – italská spisovatelka, klariska, jeptiška a umělkyně

Viz též
 Kostel svaté Kateřiny (rozcestník)
 Kaple svaté Kateřiny (rozcestník)

Sídla v České republice:
 Svatá Kateřina (Šebrov-Kateřina) – část obce Šebrov-Kateřina v okrese Blansko
 Svatá Kateřina (Chudenín) – část obce Chudenín v okrese Klatovy
 Svatá Kateřina (Svatý Mikuláš) – část obce Svatý Mikuláš v okrese Kutná Hora
 Svatá Kateřina (Rozvadov) – část obce Rozvadov v okrese Tachov
 Svatá Kateřina (Borová) – součást obce Borová v okrese Svitavy

Může jít též o nezažitý překlad geografických jmen:
 St. Catharines, Ontario, Kanada
 Sankt Kathrein, Rakousko
 Svatá Kateřina (Sinaj), město na Sinajském poloostrově, Egypt 
 Sveta Katerina (ostrov), ostrov u chorvatského města Rovinj